Ел Гавијал има више значења:

 Ел Гавијал (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гавијал (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику